Музей Чехова — музеи, посвящённые жизни и творчеству писателя и драматурга Антона Павловича Чехова.

 Дом-музей А. П. Чехова в Ялте.
 Музей «Чехов и Крым» на даче Омюр (г. Ялта).
 Дача А. П. Чехова и О. Л. Книппер в Гурзуфе.
 Историко-литературный музей «А. П. Чехов и Сахалин» (г. Александровск-Сахалинский)
 Музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» (г. Южно-Сахалинск).
 Дом-музей А. П. Чехова (Москва).
 Музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово».
 Музей писем А. П. Чехова (г. Чехов).
 Музей-заповедник А. П. Чехова (г. Таганрог).
 Дом-музей Чехова в Сумах.
 Музей «Чеховский салон» (г. Баденвейлер).
 Комната-музей А. П. Чехова на Шри-Ланке.

См. также 
 Выставочный зал «Домик Чехова» — в Москве. Экспозиция не связана с А. П. Чеховым.